Meinungsumfrage steht für:

 eine wissenschaftliche Forschungsmethode, siehe Befragung
 eine journalistische Beitragsform, siehe Vox pop

Siehe auch: